|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Hastings Direct International Championships) van 2006 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 juni 2006 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 32e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kim Clijsters uit België was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Russin Anastasia Myskina in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar 27e WTA-titel, de vierde van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Raymond speelde samen met Samantha Stosur – zij waren het eerste reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Liezel Huber en Martina Navrátilová.
 Stubbs, met Nathalie Dechy aan haar zijde, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Amélie Mauresmo won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Liezel Huber en Martina Navrátilová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Koeznetsova had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Française Mauresmo een.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2006
Eastbourne